Rittler ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Rittler (1839–1890), katholischer Priester, Redakteur, Lyzealprofessor und Mitglied der Kammer der Abgeordneten des Bayerischen Landtages
 Anselm Rittler, (geb. Johann Baptist Rittler; 1737–1804), Abt des Klosters Weingarten und Reichsprälat
 Franz Rittler, deutscher Jurist, Privatgelehrter und Schriftsteller
 Hermann von Rittler (1848–1914), Generalintendant der ökonomischen Verwaltung der k.u.k. Streitkräfte
 Philipp Jakob Rittler (um 1637–1690), österreichischer Komponist des Barock
 Sepp Rittler (1892–1942), österreichischer Heimatdichter und Gründer der Niederösterreichischen Presse
 Theodor Rittler (1876–1967), österreichischer Strafrechtler

Siehe auch:
 Ritler
 Ridler (Begriffsklärung)